Blatina bezeichnet

 Blatina, Rotweinsorte

 Blatina, Ortschaft der Gemeinde Kolašin, Montenegro
 Blatina (Pustá Rybná), Ansiedlung von Pustá Rybná, Okres Svitavy, Tschechien
 Blatina, Ansiedlung von Žirov, Okres Pelhřimov, Tschechien

 Blatina, linker Zufluss zum Andač, Slowakei
 Blatina, linker Zufluss zum Malý Dunaj, Slowakei
 Blatina, rechter Zufluss zur Rimavica, Slowakei